Гать — многозначное слово:
 Гать — настил из брёвен или хвороста на топком участке дороги.

Топонимы

Белоруссия 
 Гать — водохранилище на территории биологического заказника Барановичский в Барановичском районе Брестской области.
 Гать — деревня в Ломовичском сельсовете Октябрьского района Гомельской области.
 Гать — река в Червенском районе Минской области.

Россия 
 Гать — деревня в Орловском районе Орловской области.
 Гать — посёлок в городском округе Верхняя Пышма Свердловской области.
 Гать — остановочный пункт Свердловской железной дороги, расположенный в посёлке Гати.

Украина 
 Гать — село в Луцком районе Волынской области.
 Гать — село в Береговском районе Закарпатской области Украины.

Прочее 
 Гать — специальная плотина для направления рыбы в вершу или сежу, состоящая из деревянного каркаса промежутки в котором заполнены ветками с листьями через который проходит вода но не может проплыть рыба. Процесс заполнения каркаса ветками или его обновление называют: «Гатить».

См. также 
 Берёзовая Гать
 Гат
 Гати
 Hat